Le Championnat de double WTA est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1996 se dispute à Édimbourg du 22 au .

L'épreuve de double voit s'imposer Nicole Arendt et Manon Bollegraf.

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de double WTA
 Saison 1996 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1996
Championnat Double
Événement sportif à Édimbourg
Sport en Écosse en 1996
Tennis en mai 1996